Steltzner ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Andreas Steltzner (1725–1802), deutscher Bergbeamter
 Holger Steltzner (* 1962), deutscher Journalist und ehem. FAZ-Herausgeber
 Michael Gottlieb Steltzner (1674–1747), deutscher Jurist

Siehe auch:

 Stelzner